Belgische ijshockeyploeg (mannen)
 Belgische ijshockeyploeg (vrouwen)